Helfer oder Helferin steht für:

 Helfer, eine Person, die in irgendeiner Form Hilfe leistet
 Helfer, amtliche Bezeichnung in Deutschland für Freiwillige des Technischen Hilfswerks
 Helfer, eine Hilfsarbeitskraft
 Helferinnen, katholische Ordensgemeinschaft

Helfer ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Helfer (* 1980), italienischer Eishockeyspieler
 Christian Helfer (1930–2008), deutscher Rechtssoziologe
 Daniel Helfer (* 1957), deutscher Filmregisseur
 Eduard Helfer (1920–1981), Schweizer Architekt
 Erwin Helfer (* 1936), US-amerikanischer Pianist
 Hans-Ulrich Helfer (* 1951), Schweizer Politiker (FDP) und Unternehmensgründer
 Joachim Helfer (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Johann Wilhelm Helfer (1810–1840), böhmischer Naturforscher
 Monika Helfer (* 1947), österreichische Schriftstellerin
 Salomeja Maximowna Helfer (1916–2011), sowjetisch-russische Architektin und Stadtplanerin
 Tricia Helfer (* 1974), kanadisches Fotomodell und Schauspielerin
 Walter Helfer (1942–2008), deutscher Fernsehjournalist
 Wilhelm Helfer (1886–1954), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer

Siehe auch:
 Helfer vor Ort (Erste Hilfe)
 Assistent (Begriffsklärung)